Tenetiše (Kranj), een plaats in de Sloveense gemeente Kranj
 Tenetiše (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija